Tippköter ist der Name folgender Personen:

 Rolf Tippkötter (* 1946) Professor für Bodenkunde Universität Bremen
 Nils Tippkötter (* 1977) Professor für Bioverfahrenstechnik FH Aachen